Castleton bezeichnet:

geographische Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Castleton (Illinois)
 Castleton (Indiana)
 Castleton (Kansas)
 Castleton (Maryland)
 Castleton (Vermont)
 Castleton (Utah) Geisterstadt im Grand County, Utah
 Castleton (Virginia)
 Castleton Corners (New York)
 Castleton-on-Hudson (New York)

in Kanada:
 Castleton (Ontario)

in England:
 Castleton (Derbyshire)
 Castleton (Dorset)
 Castleton (Greater Manchester)
 Castleton (North Yorkshire)

in Schottland:
 Castleton (Angus)
 Castleton (Scottish Borders)

in Wales:
 Castleton (City of Newport)

Castleton ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Castleton (1894–1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Roy Castleton (1885–1967), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Castleton Township
 Castleton State College